Stirner ist der Familienname folgender Personen:

 Max Stirner (Pseudonym für Johann Caspar Schmidt; 1806–1856), deutscher Philosoph und Journalist
 Veronika Stirner Brantsch (* 1959), Südtiroler Politikerin